Hans Sjögren kan syfta på bland andra:

* Hans Sjögren (historiker) (född 1960), professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi vid Linköpings universitet
 Hans Sjögren (idrottare) (född 1961), svensk handikappidrottare